Olival peut désigner :
au Portugal :
Olival, paroisse civile de la municipalité d'Ourém, située dans le district de Santarém et la région Centre ;
Olival, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Gaia, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Olival Basto ou « Olival de Basto », paroisse civile de la municipalité d'Odivelas, située dans le district et la région de Lisbonne.